Законодательное собрание Калининградской области — законодательный однопалатный орган государственной власти Калининградской области, является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти области.

14 апреля 2022 года Калининградская областная дума переименована в Законодательное собрание Калининградской области.

Председатели

Фракции

V созыв (2011—2016)

VI созыв (2016—2021)

VII созыв (2021—н.в.)

Комитеты 
 Комитет по экономической политике и развитию инфраструктуры
 Комитет по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды
 Комитет по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту
 Комитет по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и Регламенту
 Комитет по международным и межрегиональным отношениям, по безопасности и правопорядку
 Комитет по бюджету, налогам и финансам

Примечания 

Политика Калининградской области
Калининградская область